Robyn Ebbern e Margaret Smith Court hanno battuto in finale Jan Lehane e Lesley Turner 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Robyn Ebbern /  Margaret Smith Court (Campionesse)
 Jan Lehane /  Lesley Turner (finale)

 Joan Gibson /  Madonna Schacht (semifinali)
 Elizabeth Starkie /  Judy Tegart (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1963